Balaciu se poate referi la:

Balaciu, Ialomița, reședința comunei cu același nume
Balaciu, Vâlcea

Toponime românești